Асаревичский сельсовет () — упразднённая административная единица на территории Брагинского района Гомельской области Белоруссии.

История 
В 2006 году Асаревичский сельсовет упразднён, его населённые пункты включены в состав Новоиолченского сельсовета.

Состав 
Асаревичский сельсовет включал 3 населённых пункта:
 Асаревичи — деревня
 Вялье — деревня
 Галки — деревня

Примечания

Ссылки 
 Брагинский райисполком

Упразднённые сельсоветы Брагинского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании